een papierformaat (zie aldaar)
A1 Grand Prix, een autoraceklasse voor landenteams
Audi A1, een personenauto
Chery A1, een in China gemaakte personenauto, ook bekend als Dodge Breeze
A1 (popgroep), een Britse boyband
A1 (diploma), een voormalig onderwijsdiploma in België
A1 (sport), eerste selectie van de oudste jeugdklasse (A jeugd, 17-18 jaar) in verschillende sporten
A1-melk, koemelk die rijk is aan A1-caseïne
A1, een taalniveau van het Gemeenschappelijk Europees referentiekader
 A1-verklaring, een detacheringsverklaring

Wegen
A1 (Albanië)
A1 (België)
A-1 (Bosnië en Herzegovina)
A1 (Bulgarije)
A1 (Cyprus)
A1 (Duitsland), zie Bundesautobahn 1
A1 (Frankrijk)
A1 (Griekenland)
A1 (Groot-Brittannië)
A1 (Italië)
A1 (Ivoorkust)
A1 (Jamaica)
A1 (Kroatië)
A1 (Letland)
A1 (Litouwen)
A1 (Luxemburg)
A1 (Man)
A1 (Marokko)
A-1 (Montenegro)
A1 (Nederland), zie Rijksweg 1
A1 (Noord-Ierland)
A1 (Noord-Macedonië)
A1 (Oostenrijk), zie West Autobahn
A1 (Polen)
A1 (Portugal)
A1 (Roemenië)
A1 (Servië)
A1 (Slovenië)
A-1 (Spanje)
AP-1 (Spanje)
A1 (Zwitserland)
A01 (Afghanistan)